Le Lycopode d'Issler (Diphasiastrum issleri ou Lycopodium issleri) est une espèce de lycopodes de la famille des Lycopodiacées.

Liens externes 

 
 
 
 
 

Flore (nom vernaculaire)
Lycopodiaceae